2007 Голяма награда на Япония е 23-то за Голямата награда на Япония и петнадесети последен кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 30 септември 2007 година на пистата Фуджи в Шизуока, Япония.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Япония